Abd al-Kan, tribu àrab del Khuzestan (Iran).

Biografies 
 Cornelius Marius Kan (Groninga, 1837 - Utrecht?, 1919), geògraf neerlandès 
 Li Kan (Dinastia Han) (? - 211) general de Han Sui durant el període de la Dinastia Han Oriental 
 Naoto Kan (1946), polític japonès membre del Partit Demòcrata del Japó i Primer ministre del Japó

Geografia 
 Riu Kan, riu de la regió de Malwa a Madhya Pradesh (Índia)
 Kan (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk (Rússia)

Vegeu també 
 Khan (desambiguació)